— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Тиёда в Токио. Через станцию проходят: Линия Синдзюку, Линия Мита и Линия Хандзомон. В системе нумерации станций токийского метрополитена станция обозначена как: Z-07 — на линии Хадзомон, I-10 — на линии Мита и S-06 — на линии Синдзюку.

Станция была открыта в 1972 году как остановка на линии Мита, линия Синдзюку начала функционировать в 1980 году, а линия Хандзомон — в 1989 году. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

Toei

Tokyo Metro

Близлежащие станции

Ссылки 
 Информация по станции — Tokyo Metro 
 Информация по станции — Toei 

Железнодорожные станции, открытые в 1972 году